Bontempi ist der Familienname folgender Personen:
 Fabrizio Bontempi (* 1966), italienischer Radrennfahrer
 Giorgio Bontempi (* 1926), italienischer Journalist, Drehbuchautor und Regisseur
 Giovanni Andrea Bontempi (~1624–1705), italienischer Kastratensänger, Musikschriftsteller und Komponist
 Guido Bontempi (* 1960), italienischer Radrennfahrer
 Pier Carlo Bontempi (* 1954), italienischer Architekt
 Piergiorgio Bontempi (* 1968), italienischer Motorradrennfahrer
 Rinaldo Bontempi (1944–2007), italienischer Europapolitiker
 Teresa Bontempi (1883–1968), Schweizer Lehrerin, Journalistin, Kindergarteninspektorin und politische Aktivistin

Bontempi bezeichnet:
 Bontempi (Musikinstrumente), italienischer Hersteller von Musikinstrumenten